Кореджо може да се отнася за:
 Кореджо, град в Италия
 Антонио да Кореджо, италиански художник